Юрий Мишинич (Георгий, Юрья Мишинич) (ум. 10 февраля 1316 г.) — новгородский посадник в 1291—1292 и 1304—1305 гг.

Биография 
Юрий Мишинич принадлежал к видному боярскому роду; его отец, называвшийся кратко Мишей, был сподвижником известного посадника Внезды Водовика и, предположительно, сам, посадничал.

В 1291 году произошёл переход на годичный цикл правления посадников, и Юрий Мишинич стал первым (сменив Андрея Климовича), кто пребывал на посту посадника с февраля 1291 по февраль 1292 года Второй раз стал посадником Юрий Мишинич с февраля 1304 по февраль 1305 г. Находясь в этой должности подписал договор с тверским князем Михаилом Ярославичем.

Юрий Мишинич умер 10 февраля 1316 года и был погребён в городе Новгороде, в церкви Сорока Мучеников.

Его сын Варфоломей Юрьевич (ум. 1342) был также посадником новгородским.

Военные походы 
Весной 1294 г. возглавлял поход против шведов, инициированный князем Андреем Александровичем. Тогда же была попытка штурма города Свенска, окончившаяся неудачей и отступлением. 10 февраля 1316 г. принял участие в битве под Торжком против князя Михаила Ярославича и татар. В этой битве погибло немало новгородских бояр, среди них были Юрий Мишинич, Андрей Климович и Михаил Павшинич.

Примечания

Литература 
 Юрий (Георгий) Мишинич // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. — СПб.: Нестор-История, 2007. — С. 543.
 Янин В. Л. Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. — М.: Наука, 1990. — 384 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Похороненные в Новгороде‎